Lindlau heißen:

 Lindlau (Gemeinde Treubach), Ortschaft von Treubach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Dagobert Lindlau (1930–2018), deutscher Journalist und Schriftsteller